Communauté de communes des Vertes vallées peut concerner deux EPCI en France :
 La communauté de communes des Vertes vallées du Pas-de-Calais.
 La communauté de communes des vertes vallées de Haute-Saône.

Voir aussi 
 .